Лазаро Карденас има више значења:

 Лазаро Карденас
 Лазаро Карденас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лазаро Карденас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лазаро Карденас, Ваље де ла Тринидад (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лазаро Карденас, Коператива (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лазаро Карденас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лазаро Карденас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лазаро Карденас, Бенито Хуарез Сеис (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Еден (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лазаро Карденас, Долорес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лазаро Карденас (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лазаро Карденас (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лазаро Карденас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас, Чилил (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас, Лос Куатес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас, Нуево Миленио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас, Ранчо де Дон Тоњо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лазаро Карденас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лазаро Карденас, Охо Фрио (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лазаро Карденас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лазаро Карденас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Закате (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лазаро Карденас, Бордо де Сантана (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лазаро Карденас, Кололонија Лазаро Карденас дел Рио (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лазаро Карденас (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лазаро Карденас (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лазаро Карденас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лазаро Карденас, Колонија ел Мексе (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лазаро Карденас (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лазаро Карденас, Ремедиос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лазаро Карденас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас, Агва Ескондида (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас, Сан Дијего (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас, Ла Нанкј (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лазаро Карденас (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лазаро Карденас (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лазаро Карденас, Ла Пурисима (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас, Колонија де Лазаро Карденас (Еронгарикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Лазаро Карденас (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас, Сан Бартоло Парео (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас, Бусбуру (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Емпалме (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лазаро Карденас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лазаро Карденас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лазаро Карденас, Ла Биснага (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лазаро Карденас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лазаро Карденас (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас, Колонија Лазаро Карденас (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лазаро Карденас (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Куапијастла де Мадеро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас, Зитла (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас, Сан Дијего (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лазаро Карденас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лазаро Карденас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лазаро Карденас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Лазаро Карденас (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лазаро Карденас (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лазаро Карденас, Лино Сирило Сантијаго (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лазаро Карденас (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лазаро Карденас (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лазаро Карденас, Муељесито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лазаро Карденас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лазаро Карденас, Ла Есперанза (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лазаро Карденас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лазаро Карденас, Мајокусалит (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лазаро Карденас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Гвао (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас, Мадригал 3. Сексион (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Меските (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Ранчо Нуево (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Ел Малакате (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Бенито Торес М. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Мануел Лонас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Серо Гордо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас, Елпидио Ривера (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лазаро Карденас (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Општина Лазаро Карденас (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лазаро Карденас (Лазаро Карденас, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лазаро Карденас (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас, Тијера Алта (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас, Сантана (Чуматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас, Адолфо Руиз Кортинес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас, Ријачуелос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лазаро Карденас (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лазаро Карденас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лазаро Карденас, Ранчо Гранде (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику